Bosznia-Hercegovina
 Kotezi, falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Kotezi, falu Ravno községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
 Kotezi, falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Kotezi falu Vrgorac községben, Split-Dalmácia megyében